Кузмич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кузмич, Михаил Сергеевич (род. 1982) — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по санному спорту.
 Кузмич, Огньен (род. 1990) — сербский профессиональный баскетболист.

См. также